Without Me ("senza di me" in lingua inglese) si può riferire a:
 Without Me, un singolo del rapper statunitense Eminem del 2002
 Without Me, un singolo della cantante statunitense Fantasia Barrino del 2013
 Without Me, un singolo della cantante statunitense Halsey del 2018